«Незримый путешественник» — художественный фильм Игоря и Дмитрия Таланкиных, снятый в 1998 году по одноименной пьесе Игоря Таланкина.

Сюжет 
Фильм повествует о буднях, самых рядовых днях императора Александра I и его супруги Елизаветы, которые они провели в Таганроге. Как известно из истории, в 1825 году Таганрог стал местом последнего пристанища государя. Однако в фильме прослежена неофициальная историческая версия, согласно которой Александр инсценировал свою смерть и похороны, покинув престол в пользу уединённой жизни. 

Внимание авторов направлено на изучение внутренних причин, побудивших его к этому. Российский монарх предстаёт перед зрителем не в сиятельном облике государя могучей империи, а обычным человеком. Как обычный человек он смотрит на свои взаимоотношения с супругой, на раннюю смерть дочери, терзается мыслями об убитом отце — императоре Павле.

В ролях 
 Василий Лановой — император Александр I
 Алла Демидова — императрица Елизавета Алексеевна
 Владимир Гостюхин — Егорыч, камердинер Государя
 Георгий Жжёнов — лейб-медик Виллие — шотландец
 Сергей Арцибашев — генерал-адъютант Дибич
 Анатолий Ромашин — князь Волконский
 Сергей Гармаш — доктор Тарасов
 Анна Воронова — Марья-поломойка
 Николай Сморчков — хлебопёк
 Станислав Костецкий — 1-й фельдшер
 Сергей Юртайкин — 2-й фельдшер
 Юрий Головачёв — солдат

Съёмочная группа 
 Авторы сценария и режиссёры: Игорь и Дмитрий Таланкины 
 Оператор: Леонид Калашников
 Художник: Александр Бойм
 Грим: Клавдия Гамель
 Костюмы: Ганна Ганевская
 Звук: Александр Нейман

Ссылки 
 Незримый путешественник (1998) на film.ru
 Фильм «Незримый путешественник» на ruskino.ru

Фильмы Игоря Таланкина
Фильмы-драмы России
Фильмы России 1998 года
Фильмы:Персонаж:Александр I